Чемпионат Югославии по футболу 1931/1932 () — 10-й чемпионат Югославии по футболу, в котором принимало участие 8 клубов. Впервые с 1926 года он прошёл в кубковом формате. Чемпионский титул завоевала «Конкордия» из Загреба, который стал для неё вторым в истории.

Турнир

Ссылки 
 Чемпионат Югославии по футболу

Футбол в Европе в 1931 году
Футбол в Европе в 1932 году
Чемпионат Югославии по футболу
1932 год в Югославии